Zoé Duthion, née le , est une actrice française.

Biographie

Filmographie

Cinéma 
 2008 : Gamines : Sybille
 2011 : Impardonnables d'André Téchiné : Vicky

Télévision 
 2005 : Les enfants, j'adore ! : Léa Morin 
 2006 : Mademoiselle Joubert, épisode Dans un trou de souris : Ludivine 
 2006 : Joséphine, ange gardien, épisode Coupée du monde : Prune Barnier 
 2006 : Mystère : Manon Dallaglio 
 2006 : Agathe contre Agathe : Agathe Verdier enfant 
 2007 : Flics : Zoé 
 2007 : Monsieur Molina, épisode La Petite Voleuse : Camille 
 2008 : Les Corbeaux : Estelle

Publicités 
Elle est apparue sur des panneaux publicitaires pour But (2005), Le Bon Marché (2005), Benetton (2005), La Redoute (2006), Carrefour (2006), Sonia Rykiel (2007), et a joué dans une publicité télévisuelle pour Fruit d'or (2007).

Liens externes 

Actrice française de cinéma
Enfant acteur français
Naissance en mai 1997